Sokół steht für:
 das polnische Wort für Falke
 einen polnischen Turnverein (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"), siehe Sokół (Turnverein)
 eine polnische Motorradmarke aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, siehe Sokół (Motorrad)
 einen polnischen Rapper, siehe Sokół (Rapper)
 ein polnisches Flugzeugmodell, siehe PZL.45 Sokół
 einen polnischen Hubschraubertyp, siehe PZL W-3 Sokół
 den Namen mehrerer polnischer U-Boote und Schiffe, siehe: ORP Sokół

Siehe auch:
 Sokol ist die Transkription der russischen Schreibweise Сокол bzw. Schreibweise in mehreren lateinisch schreibenden slawischen Sprachen 
 Sokil ist die Transkription des ukrainischen Wortes Сокіл, siehe dort

en:Sokół (disambiguation)
fr:Sokół (homonymie)